Crossfire или CrossFire (в пер. с англ. — «перекрёстное влияние» или «перекрёстный огонь»):

 Crossfire — компьютерная игра, опубликованная в 1981 году.
 Crossfire — компьютерная ролевая игра, разрабатываемая с 1992 года на открытом движке.
 CrossFire — условно-бесплатный южнокорейский тактический сетевой шутер от первого лица.
 AMD CrossFireX (ранее — ATI CrossFire) — технология объединения видеокарт Radeon.
 Crossfire — песня Брэндона Флауэрса из альбома Flamingo.
 Перекрёстный огонь (англ. Crossfire) — фильм Эдварда Дмитрыка 1947 года, детективный нуар.
 Перекрёстный огонь (англ. Crossfire) — девятый эпизод первого сезона психологического триллера «Родина».

См. также